PbSO4 est la formule brute de plusieurs produits

 sulfate de plomb(II), numéro CAS 
 anglésite, numéro CAS , espèce minérale

Isomérie